Keppeler ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Keppeler (* 1997), deutscher Basketballspieler
 Frank Keppeler (* 1973), hauptamtlicher Bürgermeister (CDU) in Pulheim, Rhein-Erft-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Gustav Keppeler (1876–1952), deutscher Hochschullehrer für Technische Chemie
 Petra Keppeler (* 1965), deutsche Tennisspielerin

Keppeler steht für
 KEPPELER Technische Entwicklungen GmbH, ein Hersteller von Waffen für Sport-, Jagd- und Scharfschützen aus Fichtenberg

Siehe auch:
 Keppler